Palmqvist är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med stavningarna
 Palmqvist 3491
 Palmquist 789
 Palmqvist 684
Tillsammans blir detta 5264 personer.

Personer med efternamnet Palmqvist eller med varianter av detta namn

 Arne Palmqvist (1921–2003), biskop i Svenska kyrkan
 Bengt Palmquist (1923–1995), seglare
 Björn Palmqvist (född 1944), seglare
 Claes Palmkvist (född 1948), musiker
 Conny Palmkvist (född 1973), författare och redaktör
 Einar Palmqvist (1900–1990), målare och grafiker
 Erik Palmkvist, flera personer
 Eric Palmquist (1908–1999), illustratör och konstnär
 Eric Palmqvist (född 1970), politiker, sverigedemokrat
 Erik Palmqvist (1650-talet–1676), militär och tecknare
 Fredric Palmqvist (1720–1771), matematiker
 Gunhild Palmqvist (1917–1963), politiker, folkpartist
 Gunno Palmquist (född 1948), kördirigent och professor
 Gustaf Palmquist (1812–1867), baptistledare
 Gösta Palmqvist  (1894–1977), bankman
 Hanna Palmqvist (född 1996), häcklöpare
 Hans Palmquist (född 1967), fotbollsspelare
 Hjalmar Palmqvist (1887–1957), boxningspromotor, känd som  "Hjalle Palton" 
 Hugo Palmquist (1908–1994), skulptör och målare
 Jenny Palmqvist  (född 1969), fotbollsdomare
 Joakim Palmkvist (född 1967), journalist och författare
 Johan Palmqvist (1650-talet–1716), diplomat
 Kai Palmqvist (1925–2010), finländsk arkitekt
 Karl Palmqvist (1856–1920), matematiker
 Kim Palmqvist (född 1988), basketspelare
 Kurt Palmqvist  (1914–1995), målare och teckningslärare
 Lars Palmqvist (född 1961), orienterare
 Magnus Palmqvist, flera personer
 Magnus Palmqvist (1660–1729), arméofficer 
 Magnus Palmqvist (1761–1834), sjöofficer
 Marcus Palmquist (född 1987), fotbollsspelare
 Margareta Palmqvist (född 1928), politiker, socialdemokrat
 Martin Palmqvist (född 1975), författare
 Nanny Palmkvist (1862–1940), folkskollärare, skolpionjär
 Per Palmqvist (1815–1887), baptistpionjär
 Per Anders Palmqvist (1933–2014), målare, tecknare och teckningslärare
 Peter Palmqvist (född 1969), fotbollsspelare
 Reinhold Palmqvist (1885–1940), försäkringsman
 Sofia Palmquist (född  1984), fotbollsspelare
 Steve Palmqvist (född 1958), skådespelare, regissör och sångare
 Sven Palmqvist (1906–1984), glaskonstnär
 Sven Palmqvist (mineralog) (1905–1985), mineralog
 Wäinö Palmqvist (1882–1964), finländsk arkitekt

Källor

Svenska efternamn